«Махабхарата» (,  ) — анимационная экранизация древнеиндийского эпоса «Махабхарата» режиссёра Амаан Хана. Премьера фильма состоялась 26 декабря 2013 года.

Данные об анимационном фильме 
Сюжет фильма основан на «Махабхарате» — одном из двух величайших эпосов древней Индии — и достаточно близко придерживается классической истории.

Экранизация имеет несколько существенных отличий от других, достаточно многочисленных изображений эпоса в массовой культуре. «Махабхарата» Хана снята в технологии компьютерной 3D-анимации. В качестве актёров озвучивания для мифологических персонажей в этом мультфильме предстала целая плеяда звёзд Болливуда, включая Амитабха Баччана, Мадхури Дикшит, Аджая Девгана, Видью Балан, Анила Капура, Джеки Шроффа, Маноджа Баджпаи и Дипти Навал, причём для Баччана (озвучившего Бхишму — деда или двоюродного деда большинства главных героев эпоса), ветерана индийского кино с 44-летним стажем, это стало первым опытом озвучивания анимированных персонажей.

Трейлер фильма был представлен критикам и будущим зрителями 16 ноября 2013 года, в сопровождении ещё трёх видео, представляющих персонажей Видьи Балан, Анила Капура и Аджая Девгана (соответственно Драупади, Карну и Арджуну). При этом критики обратили внимание, что многие центральные персонажи не только озвучены звёздами Болливуда, но и их внешность смоделирована по соответствующим актёрам — далеко не всегда в соответствии с привычным зрителям представлением о героях.

Экранизация подавалась как самый дорогой анимационный фильм в истории Болливуда.

В ролях (озвучивание) 
 Амитабх Баччан — Бхишма
 Шатругхан Синха — Кришна
 Санни Деол — Бхима
 Аджай Девган — Арджуна
 Анил Капур — Карна
 Мадхури Дикшит — Дурга / Шакти
 Видья Балан — Драупади
  — Юдхиштхира
 Анупам Кхер — Шакуни
  — Кунти
 Джеки Шрофф — Дурьодхана

Первая реакция зрителей и критиков на фильм 
По мнению штатного кинокритика газеты The Times of India Мины Айер, опубликованному в день премьеры, данная попытка анимационной экранизации «Махабхараты» выглядит «незрелой и на несколько делений уступающей голливудским лентам. В то же время, озвучивание болливудскими звёздами „ободряет“ эту эпику, делая её привлекательной для просмотра».

На 30 декабря начальный показ не оправдал возложенных создателями фильма ожиданий — при бюджете фильма в полмиллиарда индийских рупий (около 7,7 млн долларов США) и около 7 лет, потраченных на его производство, сборы за 3 дня премьерного проката в 185 кинотеатрах Индии составили от 1 до 1,5 крора (то есть 10-15 миллионов) рупий или от 155 до 230 тысяч USD, что может быть связано как с качеством фильма, так и с конкуренцией с запущенным на неделю раньше в прокат фильмом «Байкеры 3» (собравшим за 10 дней 3,2 млн долларов), отсутствием в фильме, по сравнению со многими болливудскими фильмами, «центральной кассовой фигуры», непривычностью индийской аудитории к анимационным экранизациям классики или неудачным временем запуска в празднично-отпускной сезон, что давало ему шанс «взять своё» после праздничного сезона.

На середину февраля 2014 года новой информации о кассовых сборах в популярных индийских англоязычных киноизданиях так и не появилось; открытая без регистрации версия сайта Box Office India даёт сборам фильма оценку Disaster (катастрофичные).

Примечания

Ссылки 

Полнометражные мультфильмы Индии
Фильмы-драмы Индии
Фильмы на хинди
Фильмы Индии в 3D
Фильмы 2013 года в 3D
Мультфильмы 2013 года
Индуизм в массовой культуре
Махабхарата
Фильмы Индии 2013 года
Компьютерные анимационные фильмы Индии